Ниже представлен спи́сок лейтена́нт-губерна́торов Брита́нской Колу́мбии. Хотя должность лейтенант-губернатора в Британской Колумбии появилась, лишь когда провинция вошла в Канадскую конфедерацию в 1871, до этого её территория с 1849 года управлялась губернатором Острова Ванкувер.

Лейтенант-губернаторы Британской Колумбии с 1871 по настоящее время

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Ссылки 
 

Британская Колумбия

Лейтенант-губернаторы